Темп ( <  — время), temp (от  — временный, промежуточный) — временна́я определённость какого-либо процесса:

 Темп стрельбы — способность оружия производить определённое количество выстрелов в единицу времени.
 Темп в музыке — скорость следования метрических долей в единице времени, а также расстояние между сильными нотами.
 Темп бега — величина, обратная скорости движения спортсмена.
 Темп речи — скорость произнесения речевых единиц.
 Темп (шахматы) — единица шахматного времени, равная ходу одной из сторон; ритм игры.
 Фехтовальный темп — продолжительность выполнения одного простого действия фехтовальщиком.

Имя собственное

Топоним 
 Темп — бухта у западного берега острова Котельный (Якутия)
 Темп — полярная станция и аэропорт на острове Котельный.
 Темп — посёлок в Крыловском районе Краснодарского края.
 Темп — посёлок в Ртищевском районе Саратовской области.

Системы вооружения 
 Темп-С — советский мобильный оперативно-тактический ракетный комплекс.
 Темп-2С — советский мобильный ракетный комплекс стратегического назначения.

Предприятия 
 МРЗ «Темп» — московский радиозавод, дважды награждённый орденом Ленина.
 НПП «Темп» имени Ф. Короткова — российское предприятие по разработке и производству военной техники.

Кинотеатры 
 «Темп» — кинотеатр в Саратове.
 «Темп» — кинотеатр в Екатеринбурге (1932—1993).

Спортивные объекты 
 «Темп» — стадион в Саратове.
 «Темп» — ледовый дворец спорта в Пензе.
 «Темп» — название стадиона «Темп» в Шепетовке в 1990-х годах.
 «Темп» — плавательный бассейн и крытый каток в городе Чайковский (Пермский край).

Футбольные клубы

Баскетброльный клуб 
 «Темп-СУМЗ-УГМК» — российский мужской баскетбольный клуб из Ревды.

Фильмы 
 «The Temp» — американский триллер (1993).

Обозначение 
 TEMP — переменная среды Windows.
 Temp — временный файл, временная папка.
 temp — временный объект в программировании.

См. также 
 Темпы (значения)
 TMP

Примечания